Bradwell kan syfta på:

 Bradwell, Buckinghamshire – en ort och civil parish i Milton Keynes, Buckinghamshire, England
 Bradwell, Derbyshire – en ort och civil parish i Derbyshire, England
 Bradwell, Devon – en ort i Devon, England
 Bradwell, Essex – en ort och civil parish i Braintree, Essex, England
 Bradwell, Norfolk – en ort och civil parish i Norfolk, England
 Bradwell, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Bradwell on Sea – en ort i Essex, England